Als Europameisterschaft 2018 oder EM 2018 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 2018 stattfanden:

 American-Football-Europameisterschaft 2018
 Badminton-Europameisterschaft 2018
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 2018
 Biathlon-Europameisterschaften 2018
 Bob-Europameisterschaft 2018
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2018
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 2018
 European Championships 2018:
 Leichtathletik-Europameisterschaften 2018
 Radsport:
 UEC-Bahn-Europameisterschaften 2018
 UEC-Straßen-Europameisterschaften 2018
 BMX-Europameisterschaften 2018
 Mountainbike-Europameisterschaften 2018
 Ruder-Europameisterschaften 2018
 Schwimmeuropameisterschaften 2018
 Triathlon-Europameisterschaften 2018
 Turn-Europameisterschaften 2018
 European Golf Team Championships 2018
 Fechteuropameisterschaften 2018
 Futsal-Europameisterschaft 2018 
 Europameisterschaften im Gewichtheben 2018
 Hallenhockey
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Herren 2018
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Damen 2018
 Handball
 Handball-Europameisterschaft der Männer 2018
 Handball-Europameisterschaft der Frauen 2018
 U-18-Handball-Europameisterschaft der Männer 2018
 Inline-Speedskating-Europameisterschaften 2018
 Judo-Europameisterschaften 2018
 Kanurennsport-Europameisterschaften 2018
 Kanuslalom-Europameisterschaften 2018
 Karate-Europameisterschaft 2018
 Orientierungslauf-Europameisterschaften 2018
 Poolbillard-Europameisterschaft 2018
 Rennrodel-Europameisterschaften 2018
 Ringer-Europameisterschaften 2018
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2018
 Skeleton-Europameisterschaft 2018
 Snooker-Europameisterschaft 2018
 Squash
 Squash-Europameisterschaft 2018
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 2018
 Taekwondo-Europameisterschaften 2018
 Tischtennis-Europameisterschaft 2018
 Wasserball-Europameisterschaft 2018

Europameisterschaften 2018 der Jugend und Junioren:

 Fußball
 U-17-Fußball-Europameisterschaft 2018
 U-17-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2018
 U-19-Fußball-Europameisterschaft 2018
 U-19-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2018
 Leichtathletik-U18-Europameisterschaften 2018
 Snooker
 U21 Snooker-Europameisterschaft 2018
 U18 Snooker-Europameisterschaft 2018

!Europameisterschaft 2018
2018